Додатньоозначеність — властивість наступних математичних обёэктыв:

 Додатноозначена квадратична форма — додатноозначена симетрична білінійна форма
 Додатноозначена матриця — 
 Додатноозначена функція — 
 Додатноозначене ядро — 

Математична термінологія